

Patronyme 

 Arturo Acevedo Vallarino (1873-1950), directeur d’une compagnie nationale de théâtre  et un réalisateur colombien ;
  ;
 Janier Acevedo (1985-), coureur cycliste colombien ;
 Nicolás Acevedo (1999-), footballeur uruguayen ;
  ;
 Xiomara Acevedo, militante et experte colombienne du changement climatique.

Toponyme

Acevedo, localité dans le département de Huila ;
 Acevedo, station du métro de Medellín ;

Acevedo, municipalité de l'État de Miranda.